Dankali peut désigner :
 les Afars, des habitants de la Corne de l'Afrique ;
 le dromadaire dankali originaire de la même région ;
 Dankali, un village du Cameroun dans la commune de Meiganga.